České příjmení Hájek či Hájková mělo v roce 2011 v Česku 21 197 osob. Podobné příjmení Hajek nebo Hajková má 55 osob, Hayek nebo Hayeková 10 osob.

Známí nositelé tohoto příjmení:

 Anne Hajek – americká politička
 Antonín Hájek – více osob
 Bedřich Hájek (cca 1830–1912) – český a rakouský soudce a politik
 Daniel Hájek (* 1989) – český reprezentant v orientačním běhu
 David Hájek (rozcestník) – více osob
 Dušan Hájek (* 1946) – slovenský hudebník
 Eduard Hájek (1928–2016) – slovenský akademický malíř, ilustrátor, grafik, typograf a sochař
 Emil Hájek (1886–1974) – český pianista a hudební pedagog
 Engelbert Hájek (1658–1712) – římskokatolický kněz, premonstrátský kanovník a v letech 1695–1712 opat kanonie v Zábrdovicích
 František Hájek – více osob
 Jan Hájek – více osob
 Jaroslav Hájek (rozcestník) – více osob
 Jindřich Hájek – český malíř, představitel hyperrealismu
 Jindřich Hájek (fotbalista) (* 1943) – český fotbalista
 Jiří Hájek (1913–1993) – český politik, ministr zahraničí a mluvčí Charty 77
 Jiří Hájek (rozcestník) – více osob
 Jonáš Hájek (* 1984) – český básník, syn matematika Petra Hájka
 Josef Hájek – více osob
 Karel Hájek (1900–1978) – český fotograf
 Ladislav Hájek (1909–1987) – český archeolog
 Libor Hájek (* 1998) – český hokejový obránce
 Lubomír Hájek (1927–2010) – český ředitel Hlavní báňské záchranné stanici
 Lubor Hájek (1921–2000) – český historik orientálního, čínského a japonského umění
 Marcel Hájek (* 1965) – český lékař a politik ODS, major v záloze
 Matěj Hájek (* 1982) – český umělec
 Max Hájek (1835–1913) – český podnikatel a politik
 Maxmilián Hájek (1909–1969) – český hudební skladatel, sbormistr a dirigent
 Michal Hájek (* 1980) – český právník a bývalý fotbalista
 Milan Hájek (* 1968) – český jachtař, mistr Evropy
 Miloslav Hájek (1923–1995) – český evangelický farář, otec Štěpána Hájka
 Miloš Hájek (1921–2016) – český historik, levicový intelektuál, odbojář a disident
 Miroslava Hajek (* 1947) – česko-italská historička umění
 Otomar Hájek (1930–2016) – česko-americký matematik
 Otto Herbert Hajek (1927–2005) – česko-německý malíř, grafik a sochař
 Petr Hájek – více osob
 Robert Hájek (* 1992) – český herec
 Roman Hájek – více osob
 Stanislav Hájek (1924–1999) – český herec
 Šimon Hájek (asi 1485–1551) – český měšťan, spisovatel a humanista, otec Tadeáše Hájka z Hájku
 Štěpán Hájek (* 1960) – český evangelický farář a písničkář, syn Miloslava Hájka
 Tadeáš Hájek z Hájku (1525–1600) – český astronom a matematik
 Tomáš Hájek (rozcestník) – více osob
 Václav Hájek (rozcestník) – více osob
 Viktor Hájek (1900–1968) – český evangelický duchovní

 ženská podoba
 Anna Hájková (* 1978) – česká historička
 Eliška Hájková (* 1988) – česká sportovkyně, reprezentantka běhu na lyžích
 Jiřina Hájková (* 1954) – československá pozemní hokejistka
 Jiřina Hájková (politička) (1927–??) – česká a československá bezpartijní politička z Rokycanska, poslankyně FS za nozmalizace
 Kamila Hájková (* 1987) – česká sportovkyně, reprezentantka v krasobruslení
 Mária Hájková (1920–1989) – slovenská herečka.

Podobná příjmení 
 Hayek
 Hájíček

Externí odkazy 
 
 

Česká příjmení